Austroicetes är ett släkte av insekter. Austroicetes ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräshoppor
Austroicetes